Telescopio di Herschel – costellazione obsoleta
Telescopio di William Herschel – telescopio usato da William Herschel
Telescopio William Herschel – telescopio alle Canarie
Telescopio spaziale Herschel – telescopio spaziale